Jméno a příjmení Ladislav Kozák nosí více osob:
 Ladislav Kozák (architekt) (1900–1988) – český architekt, stavitel a urbanista
 Ladislav Kozák (fotbalista) (* 1933) – slovenský fotbalista
 Ladislav Kozák (sochař) (1934–2007) – český akademický sochař a medailér